Cady House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Cady House (Kalifornien) im Tuolumne County, NRHP-Nr. 82002281
 John Cady House im Tolland County, Connecticut, NRHP-Nr. 82004390
 Lucinda Cady House in Washington, D.C., NRHP-Nr. 75002047